Pajas Blancas puede hacer referencia a:

Pajas Blancas, localidad de la Argentina;
Pajas Blancas, barrio del departamento de Montevideo, Uruguay.